Епархия Туспана () — Епархия Римско-католической церкви с центром в городе Туспан, Мексика.

История 

9 июня 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Non latet», которой учредил епархию Туспана, выделив её из Архиепархия Халапы.

Ординарии епархии 

 епископ Ignacio Lehonor Arroyo, 1963–1982
 епископ Mario de Gasperín Gasperín, 1983–1989
 епископ Luis Gabriel Cuara Méndez, 1989–2000
 епископ Domingo Díaz Martínez, 2002–2008
 епископ Juan Navarro Castellanos, 2009–

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Мексики